Паршуков — русская фамилия; имеет женскую форму Паршукова.

Известные носители 
 Паршуков, Виктор Фёдорович (род. 1949) — советский партийный функционер, секретарь Мелитопольского горкома КПСС по вопросам промышленности.
 Паршуков, Владимир Александрович (1946—2001) — советский борец вольного стиля, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Паршуков, Павел Дмитриевич (1928—1995) — советский работник транспортной отрасли, машинист паровоза, Герой Социалистического Труда.